Националният отбор по волейбол на Хърватия представя страната на международни турнири и състезания.

Сред най-добрите представяния на отбора е 8-о място на европейското първенство през 2005.

Олимпийски игри

Външни препратки 

Хърватия
Спорт в Хърватия